Anatolij Timofeevič Fomenko – matematico e fisico russo
 Julija Fomenko – ex mezzofondista russa
 Jurij Fomenko – calciatore ucraino
 Mychajlo Fomenko – ex calciatore sovietico